George Werndlij,  een achttiende eeuws Nederlands theoloog en taalkundige.
Thomas Werndly (ookwel Werndlij) alias Didymus, een  negentiende eeuws Nederlands dichter en schaker.